Кубок ЕГФ среди женщин 2013/2014 — 33-й розыгрыш Кубка ЕГФ среди женщин. Турнир прошёл с 5 октября 2013 года по 11 мая 2014 года. Чемпионом стал российский клуб «Лада», обыгравший в финале датский «Эсбьерг» с общим счётом 68:57.

Квалификация

Первый квалификационный раунд 

|}

Первые матчи

Вторые матчи

Второй квалификационный раунд 

|}

Первые матчи

Вторые матчи

Плей-офф

Сетка турнира 

Гандбол